«Бок о Бок» может означать:

 Бок о бок — международный  ЛГБТ-кинофестиваль.
 Бок о бок — документальный фильм Кристофера Кеннилли (2012).
 Бок о бок — бразильский телесериал производства телекомпании Глобу.